Seria GP3 – sezon 2017 – ósmy sezon w historii serii GP3. Sezon rozpoczął się 13 maja na hiszpańskim torze Circuit de Barcelona-Catalunya, a zakończył 26 listopada na Yas Marina Circuit w Abu Zabi.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz serii GP3 na sezon 2017 został potwierdzony 27 stycznia 2017 roku. .

Wyniki

Klasyfikacje szczegółowe

Kierowcy

Zespoły

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony GP3
2017 w wyścigach samochodowych